Bengtsson nebo Bengtson je švédské příjmení s těmito nositeli:

 Angelica Bengtsson (* 1993), švédská tyčkařka
 Frans Gunnar Bengtsson (1894–1954), švédský spisovatel
 Gabriel Bengtsson Oxenstierna (1586–1656), švédský státník
 Jerry Bengtson (* 1987), honduraský fotbalista
 Ove Bengtson (* 1945), švédský tenista
 Robin Bengtsson (* 1990), švédský zpěvák
 Stellan Bengtsson (* 1952), švédský stolní tenista

Externí odkazy 
 

Švédská příjmení